Лефтеров е родово име, производно на мъжкото собствено име Лефтер. Лефтер е име с гръцки произход, идва от името Елефтериос, от гръцкото ελεύθερος (елевтерос), свободен, жизнерадостен или неженен.

 Никола Лефтеров (1874 – ?), български офицер и революционер
 Станимир Лефтеров (р.1973) – български футболист

Български фамилни имена